Parkside Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Parkside Historic District (Connecticut), ID-Nr. 84001048
 Parkside Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 83004248